Otterville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Otterville (Illinois)
 Otterville (Iowa)
 Otterville (Missouri)
 Otterville (New Hampshire)
 Otterville (Virginia)
 Otterville Township (Cooper County, Missouri)

in Kanada:
 Otterville (Ontario)